Et filament (fra latinsk filum, "tråd") er en trådformet struktur.

Filament har flere betydninger:
 Galaksefilamentgalakser, som er bundet sammen via tyngdekraft i store superhobe
 Filament (fiber)Filamenter er bestanddele i fiber (tekstil)
 Filament (cytoskelet)mikrofilamenter og intermediære filamenter
 Filament (glødetråd)er et andet navn for glødetråden i brødristere, glødelamper, elektronrør og lysstofrør
 3D-printer plastfilamentplasttråde til brug i mange 3D-printere. Det er dét objektet opbygges af